A Barca dos Amantes é o terceiro álbum ao vivo pelo cantor e compositor Milton Nascimento com a participação especial de Wayne Shorter, saxofonista norte-americano, lançado em Julho de 1986, pela gravadora Barclay, o último pela gravadora. O disco uniu ambos os músicos pela segunda vez depois de terem feito juntos o LP Native Dancer doze anos antes. O disco, com gravações realizadas em abril de 1986 no palco do Projeto SP, casa de espetáculos da capital pauliista, trouxe canções como inéditas, dentre estas a faixa-título, composta por Milton em parceria com o português Sérgio Godinho, apresentada até então no disco "Coincidências" de Godinho, e também "Nós Dois" em parceria com o tecladista Luiz Avellar. Além de reinterpretações para músicas como "Amor de índio", "Tarde", "Lágrima do Sul" e "Maria Maria".

Faixas 
 Nuvem cigana (Lô Borges, Ronaldo Bastos)
 Pensamento (Milton Nascimento, Fernando Brant)
 Nós dois (Luiz Avelar, Milton Nascimento)
 Lágrima do Sul (Marco Antônio Guimarães, Milton Nascimento)
 Louvação a Mariama (Pedro Tierra, Pedro Casaldáliga, Milton Nascimento)
 Amor de índio (Beto Guedes, Ronaldo Bastos)
 A barca dos amantes (Sergio Godinho, Milton Nascimento)
 Tarde (Márcio Borges, Milton Nascimento)
 Maria Maria (Milton Nascimento, Fernando Brant)

Músicos
Bateria e percussão: Robertinho Silva 
Guitarra: Ricardo Silveira
Baixo: Nico Assumpção
Teclados:Luiz Avellar
Saxofones: Wayne Shorter

Ficha Técnica
Gravado no Projeto SP - Abril 1986 - São Paulo - Brasil
Direção músical de Milton Nascimento
Direção executiva de Márcio Ferreira 
Produzido e mixado por Mazzola
Assistentes artísticos: Eva Straus e Eduardo Pardal 
Assistentes de produção: Antônio Foguete, João Machado, Marcos Camarão, Francisco Pinheiro, Demerval Firmino e Sérgio Cortina 
Operação técnica: Victor Correa, Ivo Barreto e Gabison (som), Césio Lima (iluminação) 
Engenheiros de gravação: Roberto Marques e Mazzola 
Assistentes de gravação: Walter Lopes e Paulo Farath 
Engenheiros de mixagem: Humberto Gatica e Mazzola
Estúdio de mixagem: Studio 55, Los Angeles, CA - USA 
Corte do LP: Ricardo
Capa/Layout: Márcio Ferreira e Gera 
Ilustração: Gera (óleo sobre tela) 
Arte-final LP: Paulo Prado 
Fotografia: Márcio Ferreira

Catálogos 
 LP: 831349 - 1 (1986)
 K7: 831349 - 4 (1986)

Ligações externas
 A Barca dos Amantes no CliqueMusic

Álbuns ao vivo de 1986
Álbuns de Milton Nascimento
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa